"Cisterna" pode significar:
 Cisterna, objeto recoletor de água
 Cisterna (neuroanatomia), parte do cérebro
 La Cisterna, comuna da Região Metropolitana de Santiago do Chile
 Cisterna trigeminal, parte do cérebro
 Cisterna da Basílica, construção
 Cisterna d'Asti, comuna italiana do Piemonte
 Cisterna di Latina, comuna italiana do Lácio
 Cisterna de Teodósio, construção
 Castello di Cisterna, comuna italiana da Campânia
 Cisterna de Filoxeno, construção

Desambiguações de topônimos